Villeret kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Villeret, Aisne, departementet Aisne i regionen Hauts-de-France, 
 Villeret, Aube, departementet Aube i regionen Grand Est,

Schweiz 

 Villeret, Bern, ort och kommun i kantonen Bern,